Стифелия () — крупный род растений семейства Вересковые.

Ареал 
Виды рода Стифелия являются эндемиками Австралии и островов Тихого океана.

Виды 
Род включает в себя около 300 видов, в том числе:

 Styphelia abietina Labill.
 Styphelia abnormis (Sond.) F.Muell.
 Styphelia acicularis (Benth.) F.Muell.
 Styphelia acuminata (R.Br.) Spreng.
 Styphelia adscendens R.Br.
 Styphelia affinis (R.Br.) Spreng.
 Styphelia aggregata (R.Br.) Spreng.
 Styphelia albicans (Brongn. & Gris) Sleumer
 Styphelia baxteri (A.Cunn. ex DC.) F.Muell.
 Styphelia behrii (Schltdl.) Sleumer
 Styphelia biflora (R.Br.) Spreng.
 Styphelia billardierei F.Muell.
 Styphelia blepharolepis F.Muell.
 Styphelia bossiaea F.Muell.
 Styphelia capitellata (DC.) F.Muell.
 Styphelia carinata (R.Br.) Spreng.
 Styphelia ciliata (R.Br.) F.Muell.
 Styphelia cinerea (E.Pritz.) Sleumer
 Styphelia exarrhena (F.Muell.) F.Muell.
 Styphelia exserta (F.Muell.) Sleumer
 Styphelia floribunda (Brongn. & Gris) Sleumer
 Styphelia hainesii F.Muell.
 Styphelia intertexta A.S.George
 Styphelia laeta R.Br.
 Styphelia longifolia R.Br.
 Styphelia melaleucoides F.Muell.
 Styphelia perileuca J.M.Powell
 Styphelia psiloclada J.M.Powell
 Styphelia pulchella (Sond.) F.Muell.
 Styphelia tameiameiae (Cham. & Schltdl.) F.Muell.
 Styphelia tenuiflora Benth.
 Styphelia triflora Andrews
 Styphelia tubiflora Sm.
 Styphelia viridis Andrews

Примечания

Литература 
 Quinn, C. J. et al. 2003. A molecular estimate of the phylogeny of Styphelieae (Ericaceae). Austral. Syst. Bot. 16: 581—594.

Ссылки 
 Australian Plant Name Index (APNI): Styphelia Sm.

Вересковые
Флора Австралии